McGough ist der Familienname folgender Personen:

 David Christopher McGough (* 1944), britischer Geistlicher, Weihbischof in Birmingham
 John McGough (1876–1967), britischer Mittelstreckenläufer
 Roger McGough (* 1937), britischer Dichter und Dramatiker